KEM steht für:
 Kinematische-Elemente-Methode, Berechnungsverfahren für geotechnische Stabilitätsprobleme
 Kommunales Energiemanagement in Deutschland
 KEM (Zeitschrift), Fachzeitschrift für Elektrotechnik und Maschinenbau
 Kardioid-Ebenen-Mikrofon, als Redner-Mikrofon im Deutschen Bundestag bekannt
 Key encapsulation mechanism, Verschlüsselungstechnik
 Flughafen Kemi-Tornio (IATA-Code) in Finnisch-Lappland
 CemAir (ICAO-Code), südafrikanische Charter- und Linienfluggesellschaft
 Kichererbsenmehl

KEM als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreise Bayreuth und Tirschenreuth (für Kemnath)

Kem steht für:
 Kem (Stadt), eine Stadt in der Republik Karelien im Nordwesten Russlands
 Kem (Jenissei), ein Nebenfluss des Jenissei in der Region Krasnojarsk in Russland
 Kem (Weißes Meer), ein Zufluss des Weißen Meeres in der Republik Karelien in Russland
 Kem, chilenische Limonadenmarke, siehe Bilz y Pap
 Kem (Marskrater)

Personen:
 Kem (Sänger), bürgerlich Kim Owens (* 1969), US-amerikanischer R&B-Sänger
 James P. Kem (1890–1965), US-amerikanischer Politiker
 Omer Madison Kem (1855–1942), US-amerikanischer Politiker
 Kem Sokha (* 1953), kambodschanischer Politiker und Aktivist
 Signatur des Künstlers Karl Erich Merseburger

kem steht für:
 Kemak (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache der Kemak in Osttimor

Abkürzung